Лопатинский сельсовет — административно-территориальные единицы и/или муниципальные образования:

Белоруссия 
 Лопатинский сельсовет — Брестская область, Пинский район.

Россия 
 Лопатинский сельсовет — Брянская область, Клинцовский район.
 Лопатинский сельсовет — Калужская область, Тарусский район.
 Лопатинский сельсовет — Кировская область, Сунский район.
 Лопатинский сельсовет — Курганская область, Лебяжьевский район.
 Лопатинский сельсовет — Мордовия, Торбеевский район.
 Лопатинский сельсовет — Московская область, Воскресенский район (упразднён в 1963)
 Лопатинский сельсовет — Нижегородская область, Вадский район.
 Лопатинский сельсовет — Нижегородская область, Лукояновский район.
 Лопатинский сельсовет — Нижегородская область, Сергачский район.
 Лопатинский сельсовет — Новосибирская область, Татарский район.
 Лопатинский сельсовет — Пензенская область, Лопатинский район.
 Лопатинский сельсовет — Рязанская область, Скопинский район.
 Лопатинский сельсовет — Самарская область, Волжский район.
 Лопатинский сельсовет — Саратовская область, Ртищевский район.
 Лопатинский сельсовет — Тамбовская область, Инжавинский район.

См. также 
 Лопатинское сельское поселение